Джон Хьюз (): Хьюз, Джон (1930—2022) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
 Хьюз, Джон (1950—2009) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Хьюз, Джон (род. 1964) — шотландский футболист, защитник.
 Хьюз, Джон Джеймс (также Юз) (1814—1889) — британский, российский промышленник, основатель Донецка.